Le Comité d'hygiène : 
 En France, voir CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et Comité d'hygiène et de sécurité pour la fonction publique
 Historiquement, le Comité d'hygiène de la SDN (Société des Nations) fut l'embryon de l'OMS (Organisation mondiale de la santé)